Panayiotou ist der Familienname folgender Personen:

 Christodoulos Panayiotou (* 1978), zyprischer Künstler
 Georgios Kyriacos Panayiotou, Geburtsname von George Michael (1963–2016), britischer Musiker
 Harry Panayiotou (* 1994), englischer Fußballspieler
 Melanie Panayiotou (* 1984), australische Marathonläuferin
 Nicolas Panayiotou (* 1982), zypriotischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Panagiotou